Indianapolis 500 1989 je bila tretja triinsedemdeseta Indianapolis 500. Potekala je 28. maja 1989.

Rezultati 

1989 v športu
1989